НФЛ в сезоне 1978 — стал 59-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Wild-Card 
 (АФК) Хьюстон Ойлерз — Майами Долфинс 17:9
 (НФК) Атланта Фалконс — Филадельфия Иглз 14:13

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Нью-Ингленд Пэтриотс — Хьюстон Ойлерз 14:31
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Денвер Бронкос 33:10
 (НФК) Даллас Ковбойз — Атланта Фалконс 27:20
 (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Миннесота Вайкингс 34:10

Финалы конференций 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Хьюстон Ойлерз 34:5
 (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Даллас Ковбойз 0:28

Супербоул XIII 
 Питтсбург Стилерз — Даллас Ковбойз 35:31

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей,  ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 Нью-Ингленд Пэтриотс финишировали выше Майами Долфинс благодаря лучшему результату с командами дивизиона (6-2 против 5-3 у Дельфинс).
 Баффало Биллс финишировали выше Балтимор Колтс благодаря двум выигранным личным встречам.
 Окленд Рэйдерс финишировали выше Сиэтл Сихокс и Сан-Диего Чэрджерс благодаря лучшему результату с одними и теми же соперниками (6-2 против 5-3 у Сихокс и 4-4 у Чэрджерс).
 Атланта Фалконс получили первую дополнительную путевку плей-офф благодаря лучшему результату с командами конференции чем у Филадельфия Иглз (8-4 против 6-6 у Иглз).
 Сент-Луис Кардиналс финишировали выше Нью-Йорк Джайентс благодаря лучшему результату с командами дивизиона (3-5 против 2-6 у Гигантс).
 Миннесота Вайкингс финишировали выше Грин Бэй Пэкерз благодаря лучшему результату в личных играх (одна победа и одня нечья). 
 Детройт Лайонс финишировали выше Чикаго Беарз благодаря лучшему результату с командами дивизиона (4-4 против 3-5 у Бирс).

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ